Lega Nazionale A 2000-2001 – edizione della competizione di calcio maschile svizzera
 Lega Nazionale A 2000-2001 – edizione della competizione di calcio femminile svizzera
 Lega Nazionale A 2000-2001 – edizione della competizione di hockey su ghiaccio maschile svizzera
 Lega Nazionale A 2000-2001 – edizione della competizione di hockey su pista maschile svizzera